Home Sweet Home (englisch: in etwa Trautes Heim, Glück allein) ist:

 ein Lied von Henry Rowley Bishop und John Howard Payne aus dem Jahre 1823
 der Originaltitel des Films Trautes Heim, belgischer Spielfilm aus dem Jahr 1973
 eine Single der US-amerikanische Glam-Metal-Band Mötley Crüe aus dem Jahr 1985
 ein Album des britischen Rappers Kano aus dem Jahr 2005
 ein Album des österreichischen Sängers Andreas Gabalier aus dem Jahr 2013